Blauen steht für:
 Blauen BL, Gemeinde im Kanton Basel-Landschaft, Schweiz
 Blauen, Weiler und Ortsteil der Gemeinde Zell im Wiesental, Landkreis Lörrach, Baden-Württemberg; siehe Adelsberg (Zell im Wiesental)
 Blauen (Naturschutzgebiet), Naturschutzgebiet bei Sigmaringen, Landkreis Sigmaringen, Baden-Württemberg
 Blauen (Landschaftsschutzgebiet), Landschaftsschutzgebiet, Landkreis Lörrach, Baden-Württemberg

Berge:
 Blauen (Badenweiler) (Hochblauen; 1165,4 m), im Südschwarzwald bei Badenweiler, Landkreis Lörrach, Baden-Württemberg, Deutschland
 Zeller Blauen (Hochblauen; 1077 m), im Südschwarzwald bei Zell im Wiesental, Landkreis Lörrach, Baden-Württemberg, Deutschland
 Blauen (Jura) (837 m), im Jura auf der Grenze der Orte Blauen, Kanton Basel-Landschaft und Hofstetten, Kanton Solothurn, Schweiz

Blauen ist der Familienname folgender Personen:
 Andreas von Blauen (1554–1602), kaiserlicher Rat, Landeshauptmann, Landsyndikus und Kammerprokurator der Niederlausitz 

Siehe auch:
 Plauen (Begriffsklärung)
 Blaue